Озёрный — посёлок городского типа в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в Озёрненское городское поселение. 

Расположен в 100 км к северу от Смоленска.

Статус посёлка городского типа — с 1973 года.

Экономика 
Основное градообразующее предприятие посёлка — Смоленская ГРЭС (филиал ПАО «Юнипро»). Помимо этого, имеется хлебозавод «Хлебодар», пилорама и др.

Ранее в окрестностях посёлка велась добыча торфа, но в 1990-х годах торфопредприятие прекратило своё существование.

Население

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района
Посёлки городского типа Смоленской области